Грызуно́в — фамилия, известные носители:
 Грызунов, Александр Иванович (1894—1964) — русский актёр МХТ и немого кино, отец Марианны Стриженовой.
 
 Грызунов, Сергей Петрович (род. 1949) — российский журналист, историк, глава Государственного комитета РФ по делам печати в 1994—1995 годах.
 Грызунов, Юрий Анатольевич (1963—2009) — советский и российский биофизик.

См. также 
 Грызунова-Бебутова — девичья фамилия актрисы Марианны Стриженовой.